Czarnogłów – bóg Słowian z Rugii
 Czarnogłów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim
 Czarnogłów – dawna gmina w guberni siedleckiej, województwie lubelskim i mazowieckim
 czarnogłów (Catoscopium) – rodzaj mchów z rodziny czarnogłowowatych

Zobacz też 
 czarnogłówka – gatunek ptaka